Bloomingdale School bezeichnet folgende, im National Register of Historic Places eingetragene Objekte:

 Bloomingdale School (Illinois), ID-Nr. 94001263
 Bloomingdale School (Massachusetts), ID-Nr. 80000562

Siehe auch:
 Bloomingdale